Русская весна:
 «Русская весна» — массовые акции протеста под пророссийскими лозунгами в городах Юго-Востока Украины (2014).
 «Русская весна» — роман Нормана Спинрада (1991).
 «Русская весна» — новостной сайт, существующий с 2014 года.